Ю́рий Ильи́ч Скура́тов (род. , Улан-Удэ, Бурятская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский учёный-правовед, юрист и политик. Доктор юридических наук (1987 г.), профессор. С 2011 года — председатель Национального совета саморегулируемых организаций третейских арбитров и судей.

Генеральный прокурор Российской Федерации с 24 октября 1995 года по 19 апреля 2000 года.

Биография 
Уроженец Бурятии, окончил школу № 42 в Улан-Удэ, в 1968 поступил в Свердловский юридический институт, окончив его с отличием в 1973 году по специальности «Правоведение» и аспирантуру того же института в 1977; тогда же под научным руководством профессора Д. Н. Бахраха защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук по теме «Конституционное регулирование народного суверенитета в СССР (опыт систематизации основных институтов)».

В 1973—1974 годах служил во внутренних войсках в спецбатальоне милиции в Приморском крае.

С 1977 — преподаватель в Свердловском юридическом институте, позже доцент, декан судебно-прокурорского факультета. В 1987 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктор юридических наук по теме «Система социалистического самоуправления советского народа: проблемы теории и практики конституционно-правового регулирования», став самым молодым доктором юридических наук и профессором в СССР.

В 1989 году перешёл на работу в аппарат ЦК КПСС лектором, консультантом, заместителем заведующего отделом по законодательным инициативам и правовым вопросам. С 1991 по 1993 года работал старшим консультантом по правовым вопросам руководителя Межреспубликанской службы безопасности, министра безопасности РФ Виктора Баранникова. В 1993 году назначен директором НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре, вошёл в состав коллегии Генпрокуратуры.

Генеральный прокурор 
В 1995—1999 годах — Генеральный прокурор Российской Федерации; 24 октября 1995 года был утверждён Советом Федерации после того, как эта должность длительное время после отставки А. И. Казанника оставалась вакантной.

После финансового кризиса 17 августа 1998 года, когда рухнула пирамида ГКО, Скуратов начал расследование деятельности 780 крупных государственных чиновников, которые подозревались в игре на рынке ГКО с использованием служебного положения. В числе официально названных подозреваемых были Анатолий Чубайс, другие «молодые реформаторы» (вице-премьер Серов, бывший министр иностранных дел Козырев, заместитель министра финансов Вавилов и другие), а также дочери Ельцина.

В октябре 1998 года, после получения от Генерального прокурора Швейцарии Карлы дель Понте сведений об отмывании денег в банке «Banco del Gottardo», по указанию Скуратова было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Управления делами президента России по подозрению в злоупотреблениях при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля (ставшее известным как «дело Mabetex»). Утверждалось, что фирмы Mabetex и Mercata выплатили миллионы долларов США ряду российских государственных чиновников в качестве взяток за выгодные контракты — в частности, контракт на реставрационные работы в Московском Кремле.

18 марта 1999 года по государственному телеканалу «РТР» (в рамках ночного выпуска программы «Вести») и некоторым зарубежным телеканалам был продемонстрирован документальный фильм «Трое в постели», где «человек, похожий на генерального прокурора» (формулировка, повторявшаяся в те дни многими изданиями и ставшая впоследствии крылатой фразой), занимается сексом с двумя женщинами.

Уголовное дело № 18/277041-99 возбуждено в отношении Скуратова Ю. И. 02 апреля 1999 года постановлением заместителя прокурора г. Москвы Росинского В. В. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Основанием к возбуждению уголовного дела послужили поступившие в Федеральную службу безопасности РФ заявления граждан Максимовой О. В., Цхондия Л. Ю., Богачёвой Т. К., Дёмкиной С. В., Асташовой Н. Н., Агафоновой Н. П., Казаряна А. Г., а также две видеокассеты с записью интимной сцены между двумя женщинами и человеком, похожим на Генерального прокурора РФ Скуратова Ю. И.

Скуратов был отстранён от должности 2 апреля 1999 года с формулировкой «на период расследования возбуждённого в отношении него уголовного дела» по указу президента Б. Н. Ельцина.

В ходе следственных действий в организации секс-скандала в качестве главных подозреваемых фигурировали управделами Генпрокуратуры Крым-Гери Хапсироков, владелец НРБ банка Александр Лебедев и совладельцы «Уникомбанка» Сурен и Ашот Егиазарян. Было установлено, что именно Сурен Егиазарян неоднократно оплачивал услуги по организации «досуга» Скуратова в Москве и Сочи, а также являлся собственником бывшей конспиративной квартиры КГБ в доме № 3/9 по улице Большая Полянка, где была сделана скандальная запись.

Сам Скуратов утверждал, что запись была поддельной. Её качество не даёт возможности утверждать, что на ней запечатлён именно Скуратов. По утверждению Владимира Путина, который занимался расследованием этого дела, запись признавалась «предварительно-подлинной».

По заключению специалиста экспертно-криминалистической лаборатории войсковой части 34435 (НИИ-2 ФСБ) устная речь изображённого на видеоплёнке мужчины, беседовавшего с женщиной, и устная речь Генерального прокурора РФ Скуратова Ю. И. принадлежат одному лицу.
Хотя юридического подтверждения подлинности записи так и не было получено, эта история вызвала широкий резонанс в СМИ.

В появлении записи Скуратов обвинял Путина, который в тот период возглавлял ФСБ:
 По утверждению журналиста Павла Шеремета, «Путин, как говорят люди из ближнего окружения Ельцина, отвечал за то, чтобы Скуратов тихо ушёл из Генпрокуратуры и не стал „мутить воду“».

Формально Скуратов был окончательно освобождён от должности Генерального прокурора 19 апреля 2000 года на основании соответствующего постановления Совета Федерации.

Скуратов впоследствии объяснял свое отстранение в первую очередь инициированным им расследованием дела Mabetex, делами по злоупотреблениям в «Аэрофлоте» и расследованием роли Центробанка в дефолте 1998 года.

Отношения с командой Ельцина 
По собственному утверждению, Скуратов, благодаря свердловским связям, «пришёл в Генеральную прокуратуру как сторонник Ельцина» и его окружения: Очевидно, обсуждая кандидатуру будущего Генерального прокурора, «серые кардиналы» из ельцинского окружения остановились на мне как на человеке в общем-то далёком от политических интриг и скандалов, занимающемся наукой, «книгочее», которым запросто можно будет руководить. Просчитались.

Участие в политической жизни после отставки 
В 2000 году участвовал в выборах Президента России, получил 0,43 % голосов избирателей, участвовавших в выборах.

19 ноября 2001 года был избран представителем Народного хурала Бурятии в Совете Федерации, однако позже данное решение было отменено самим же Народным хуралом.

На выборах 2003 года пытался баллотироваться в Государственную Думу Российской Федерации по Бурятскому одномандатному округу № 9. Однако избирком республики отказался его регистрировать, ссылаясь на неточности в поданных документах.

Текущая деятельность 
В 2007 году Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Скуратова на отказ регистрировать его в качестве кандидата на выборах в Госдуму.

Позднее возглавил фонд «Правовые технологии XXI века».

С 2011 года является также председателем Национального совета саморегулируемых организаций третейских арбитров и судей.

В 2013 году входил в состав Оргкомитета по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвящённых 20-летию разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР.

Профессор и заведующий кафедрой национального публичного и международного права Юридического факультета Российского государственного социального университета.

Классный чин 
 Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации.

Семья 
 Женат. Жена Елена — по специальности инженер-экономист.
 Сын Дмитрий (род. 1976) — окончил юридический факультет МГУ, юрист, кандидат юридических наук, по состоянию на 2013 год — управляющий директор фонда Marshall Capital (MarCap) Константина Малофеева.
 Дочь Александра (род. 18 августа 1981) — специалист по международному праву, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Московского государственного института международных отношений, замужем за Александром Провоторовым, бывшим главой Ростелекома, с 29 мая 2013 года — генеральным директором и президентом компании «Tele2 Россия» (на тот момент собственность группы ВТБ), в семье трое детей.

Книги 
 научные
 Леонова О. И., Скуратов Ю. И. Конституционные основы научного управления в системе местных Советов : Учебное пособие. — Свердловск: СЮИ, 1982. — 136 с.
 Скуратов Ю. И. Народный суверенитет развитого социализма: (Конституционные вопросы). — Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1983. — 165 с.
 Скуратов Ю. И., Хышиктуев О. В. Вопросы задаёт избиратель. — Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1990. — 62 с. ISBN 5-7411-0483-5
 Скуратов Ю. И., Шафир М. А. Президентская власть в СССР / Правл. Всесоюз. о-ва «Знание», Всесоюз. центр юрид. всеобуча. — М.: Знание, 1991. — 53 с.
 Акты прокурорского надзора / [Авт.-сост. Скуратов Ю. И. и др.]; Под ред. Ю. И. Скуратова. — М. : Юристъ, 1997. — 277 с. (Res cottidiana).; ISBN 5-7975-0023-X
 Скуратов Ю. И. Современные проблемы развития судебной и правоохранительной системы Российской Федерации/ М-во образования и науки Российской Федерации, Бурятский гос. ун-т, Юридический фак. — Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2012. — 31 с.
 Скуратов Ю. И. Евразийская природа России и некоторые современные проблемы развития государственно-правовых институтов / М-во образования и науки Российской Федерации, Бурятский гос. ун-т, юридический фак., Юридический фак. — Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2012. — 129 с. ISBN 978-5-9793-0484-7
 литературно-художественные
 
 
 
 
  (Расширенная версия книги «Вариант дракона»)
 Российское золото за рубежом: некоторые итоги поиска. — М. Новый индекс :2018. — ответственный редактор Ю. И. Скуратов (сборник статей)

Примечания

Литература 
 Беззубцев-Кондаков А. Е. Деньги, девки, криминал: как компромат управляет Россией. — СПб.: Питер, 2011. — 288 с. ISBN 978-5-459-00387-1
 Библиографический указатель научных и публицистических трудов профессора Юрия Ильича Скуратова/ НО «Фонд содействия развитию правовых технологий XXI века»; сост. Н. Ф. Денисова. — М.: Новый индекс, 2012. — 48 с. ISBN 978-5-94268-042-8
 Тиваненко А. В. Юрий Скуратов: жизнь и борьба. — М.: Новый индекс, 2007. — 431 с. ISBN 978-5-94268-027-5

Ссылки 

 Биография Ю. И. Скуратова // Международный институт управления проектными циклами
 Азар И. В. «Массовых беспорядков там не было». // Lenta.ru, 19.04.2013

Генеральные прокуроры Российской Федерации
Выпускники Уральского юридического университета
Специалисты по конституционному праву
Действительные государственные советники юстиции
Члены ЦК КПРФ
Юристы СССР
Преподаватели Уральского юридического университета
Преподаватели РГСУ
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Политики XX века
Политические секс-скандалы в России